Городи́щенский сельский совет (сельсовет), ()

Белоруссия 
 Городищенский сельсовет — административная единица Пинского района Брестской области.
 Городищенский сельсовет — административная единица Шкловского района Могилёвской области.
 Городищенский сельсовет — административная единица Барановичского района Брестской области.

Россия 
 Городищенский сельсовет — административная единица в Советском районе Курской области.
 Городищенский сельсовет — сельское поселение, Енисейский район, Красноярский край
 Городищенский сельсовет — в Воскресенском районе Московской области (упразднён в 1939)
 Городищенский сельсовет — в Ступинском районе Московской области (1954—1994)

Украина

Винницкая область 
 Городищенский сельский совет — Песчанский район.

Волынская область 
 Городищенский сельский совет — Ковельский район.
 Городищенский сельский совет — Луцкий район.

Житомирская область 
 Городищенский сельский совет — Черняховский район.

Луганская область 
 Городищенский сельский совет — Беловодский район.

Львовская область 
 Городищенский сельский совет — Самборский район.

Ровненская область 
 Городищенский сельский совет — Березновский район.
 Городищенский сельский совет — Ровненский район.

Тернопольская область 
 Городищенский сельский совет — Зборовский район.
 Городищенский сельский совет — Козовский район.

Хмельницкая область 
 Городищенский сельский совет — Деражнянский район.
 Городищенский сельский совет — Шепетовский район.

Черниговская область 
 Городищенский сельский совет — Бахмачский район.
 Городищенский сельский совет — Коропский район.
 Городищенский сельский совет — Менский район.